Nicolás Jarry era il detentore del titolo ma ha scelto di non partecipare.

In finale Facundo Mena ha sconfitto Gonzalo Lama che si è ritirato sul punteggio di 6-4, 6-4.

Teste di serie 

  Andrej Martin (primo turno)
  Emilio Gómez (secondo turno)
  Mario Vilella Martínez (secondo turno)
  Renzo Olivo (secondo turno)

  Juan Pablo Ficovich (quarti di finale) 
  Facundo Mena (campione) 
  Thiago Agustín Tirante (quarti di finale) 
  Roberto Quiroz (secondo turno)

Qualificati 

  Alexis Gautier (semifinale)
  Alejandro Gómez (primo turno)

  Christian Langmo (primo turno) 
  Luca Castelnuovo (primo turno)

Wildcard 

  Alvaro Guillen Meza (primo turno)
  Antonio Cayetano March (primo turno)

  Gian Carlos Rodriguez (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Quito Challenger 2021